Äquität steht für:

 Äquität (Biodiversität), ein Maß für die Ausgewogenheit der Arten
 Äquität (Sozialwissenschaft), ein als gerecht empfundenes Verteilungsprinzip in Wirtschaft oder Politik
 Rechtsgleichheit, siehe Gleichheitssatz